Miro:

 Miro (медиаплеер) (ранее известное как Democracy Player и DTV) — свободный медиаплейер
 Miro (RealtimeBoard) — онлайн-платформа для визуализации и совместной работы

См. также 
 Миро (значения)